David Whitworth ist der Name folgender Personen:

* David Whitworth (Rennfahrer) (1904–1950), britischer Motorradrennfahrer
 David Whitworth (Eishockeyspieler) (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler